— девиз правления (нэнго) японских императоров Ханадзоно и Го-Дайго, использовавшийся с 1317 по 1319 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 3-й день 2-й луны 6-го года Сёва (по юлианскому календарю — 16 марта 1317);
 28-й день 4-й луны 3-го года Бумпо (по юлианскому календарю — 18 мая 1319).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из древнекитайского сочинения Книга Лян:「姫周基文、久保七百」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1317 год (1-й год Бумпо) — заключено  между сёгунатом и двумя ветвями императорской семьи (Южной — Дайкакудзито и Северной — Дзимёинто) о поочерёдной смене престола каждые 10 лет; соглашение было нарушено императором Го-Дайго;
 1317 год (1-й год Бумпо) — Ходзё Такатоки стал правителем провинции Сагами;
 1317 год (9-я луна 1-го года Бумпо) — бывший император Фусими скончался в возрасте 53 лет;
 1318 год (2-я луна 2-го года Бумпо) — император Ханадзоно отрёкся от престола; власть перешла к его двоюродному брату, второму сыну бывшего императора Го-Уда, который через некоторое время взошёл на престол под именем император Го-Дайго;
 29 августа 1318 года (3-й день 8-й луны 2-го года Бумпо) — , дочь Первого министра князя , была посвящена в ранг императрицы и введена во дворец Кокидэн;
 1319 год (4-я луна 3-го года Бумпо) — император Го-Дайго сменил девиз правления на Гэнъо, чтобы отметить начало своего царствования.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература